Annexdal och Stensåker är en bebyggelse i Trelleborgs kommun i Lilla Beddinge socken på Söderslätt i Skåne.SCB avgränade en småort här mellan 2010 och 2020. Den omfattar bebyggelse kring gårdarna Annexdal och Stensåker belägna strax norr om kyrkbyn Lilla Beddinge.

Bebyggelsen går även här under namnet Lilla Beddinge. Det var i denna del av byn som Lilla Beddinge gamla kyrka låg tills den revs på 1880-talet när den nya kyrkan byggts en kilometer söderut i andra änden av byn.

Noter

Orter i Trelleborgs kommun
tidigare småorter i Sverige